Мохамед Аллалу (, род. 28 сентября 1973 года, Алжир) — алжирский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года.

Принимал участие в двух олимпийских турнирах. На Играх 1996 года дошёл до четвертьфинала, где после побед над кенийцем Питером Булингой и поляком Яцеком Бьельски уступил тунисцу Фетхи Миссауи.

Через четыре года в Сиднее победил чеха Лукаша Конечны, ганца Бена Никуайе и итальянца Свена Париза, проиграв в полуфинале представителю Узбекистана Мухаммадкадыру Абдуллаеву. Третью ступень на пьедестале почёта разделил с кубинцем Диогенесом Луной.

В 1999 году стал серебряным призёром Всеафриканских игр в Йоханнесбурге, в 2001 году завоевал такую же медаль на Средиземноморских играх в Тунисе.

Ссылки 
 

Родившиеся в Тении
Боксёры Алжира
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1996 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы Средиземноморских игр по боксу